5293 км — бывший остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области в 2 км к востоку от посёлка городского типа Култук.

Находится на расстоянии 5293 километров от Москвы. Пассажирских и других операций не производится.

Примечания 

Остановочные пункты Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Слюдянский район